Till steht für:
 Till (Name), ein Name – siehe dort die Etymologie und die Namensträger
 Till (Fluss), Fluss in der Grafschaft Northumberland, England
 Till (Hovel), Ortschaft im Wittmunder Stadtteil Hovel
 Till – Kampf um die Wahrheit (Till), US-amerikanischer Spielfilm von Chinonye Chukwu (2022)
 Till Eulenspiegel, Titelheld eines mittelniederdeutschen Volksbuches
 Till-Moyland, Ortsteil der Gemeinde Bedburg-Hau, Nordrhein-Westfalen
 eine andere, meist fachsprachlich gebrauchte Bezeichnung für Geschiebemergel, in der Geologie das Sediment, welches direkt vom Gletscher an seiner Basis abgelagert wird

Siehe auch:
 Tyll
 Til
 Dill
 Thill